Наватлан има више значења:

 Наватлан (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Наватлан (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику